Beatriz de Castilla puede referirse a:

 Beatriz de Castilla (1244-1303), hija natural de Alfonso X de Castilla y de Mayor Guillén de Guzmán, y esposa de  del rey Alfonso III de Portugal.
 Beatriz de Castilla (1254-después de 1280), hija de Alfonso X de Castilla y de la reina Violante de Aragón y esposa de Guillermo VII de Montferrato.
 Beatriz Castilla (1293-1359) hija de Sancho IV de Castilla y de María de Molina, y  esposa del rey Alfonso IV de Portugal.
 Beatriz de Castilla (m. 1409) una de las hijas del rey Enrique II de Castilla, esposa de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio, señor de Sanlucar de Barrameda y primer conde de Niebla.